Drvenik je lahko:

 Drvenik, naselje v Makarskem primorju
 Drvenik Veli, naselje na otoku Drvenik Veli
 Drvenik, Konavle (Hrvaška)
 Drvenik Mali, naselje na otoku Drvenik Mali
 Drvenik, otoček pri Zlarinu
 Drvenik Mali, otoček pri Trogirju
 Drvenik Veli, otoček pri Trogirju
 Drvenik, Konavle (Hrvaška)